Ба́бельсберг () — район города Потсдама, в котором расположен одноимённый парк, Киноуниверситет Бабельсберг имени Конрада Вольфа (основан в 1954 году), корпуса Потсдамского университета. Во времена Германской Демократической Республики (ГДР) в Бабельсберге находилась киностудия ДЕФА.

Впервые упоминается как отдельное поселение в 1375 году при императоре Карле IV.

Через Бабельсберг проходила условная граница между Западным Берлином (район Штеглиц-Целендорф) и ГДР, на пограничном переходе по Глиникскому мосту состоялся обмен советского разведчика Рудольфа Абеля на сбитого американского пилота Гэри Пауэрса.

В парке Бабельсберг, вследствие его приграничного положения, находились казармы офицеров Народной армии ГДР и Министерства госбезопасности ГДР, которые после падения Берлинской стены были переданы под общежития студентов Потсдамского университета.

По сценарию фильма «Семнадцать мгновений весны» именно в Бабельсберге проживал Штирлиц.
 
Во время Потсдамской конференции 17 июля — 2 августа 1945 года на виллах жилого посёлка Нойбабельсберг на берегу озера Грибницзе () проживали руководители делегаций СССР, США и Великобритании — Сталин, Трумэн и Черчилль. Виллы носят с тех пор их имена. На вилле Трумэна с 2001 года размещается штаб-квартира Фонда Фридриха Наумана.

Примечания

Литература 
 Karin Carmen Jung: Die Böhmische Weberkolonie Nowawes 1751—1767 in Potsdam-Babelsberg, Bauliche und städtebauliche Entwicklung, Haude & Spenersche Verlagsbuchhandlung, ISBN 3-7759-0407-7
 Filmmuseum Babelsberg: Babelsberg — Gesichter einer Filmstadt, Henschel Verlag Berlin. ISBN 3-89487-508-9
 Paul Sigel, Silke Dähmlow, Frank Seehausen und Lucas Elmenhorst, Architekturführer Potsdam, Dietrich Reimer Verlag, Berlin 2006, ISBN 3-496-01325-7.
 Herbert Knoblich, Almuth Püschel et al.: Neuendorf — Nowawes — Babelsberg. Stationen eines Stadtteils. Geiger-Verlag: Potsdam 2008 ISBN 9783895706530

Потсдам